Steinkaut bezeichnet:

 Schwarze Steinkaut, ehemaliger Steinbruch und Naturdenkmal in Wiesbaden-Naurod
 Steinkaut (Kinzenbach), ehemaliger Steinbruch und Schutzgebiet bei Kinzenbach
 eine zum Rüdesheimer Berg gehörige Weinlage